Доло́рес ( — букв. скорботи, болі, печалі) — іспанське жіноче ім'я, скорочений варіант від Марія де лос Долорес ( — Марія Скорботна). Відомі носії:

 Кондрашова Долорес Гургенівна — заслужений діяч мистецтв Росії
 Долорес О'Ріордан — ірландська співачка, вокалістка гурту The Cranberries
 Долорес Амбридж — персонаж книжок про Гаррі Поттера
 Долорес Ібаррурі — діяч іспанського і міжнародного робочого руху, лідер іспанських комуністів, активний учасник республіканського руху в роки Громадянської війни 1936—1939, потім діяч емігрантської опозиції диктатурі Франко.

Доло́рес () — низка іспаномовних топонімів, названих на честь Богоматері Марії Скорботної:

 Долорес (округ, Колорадо) — округ (графство) у штаті Колорадо, США
 Долорес (США) — місто у штаті Колорадо
 Долорес (Аргентина) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Долорес (округ Буенос-Айреса) — округ аргентинської провінції Буенос-Айрес
 Колонія-Долорес — місто в аргентинській провінції Санта-Фе
 Вілья-Долорес (Катамарка) — місто в аргентинській провінції Катамарка
 Вілья-Долорес (Кордова) — місто в аргентинській провінції Кордова
 Вілья-Долорес (Буенос-Айрес) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Долорес (Колумбія) — муніципалітет у колумбійському департаменті Толіма
 Долорес (Сальвадор) — муніципалітет у сальвадорському департаменті Кабаньяс
 Долорес (Іспані) — місто в іспанській провінції Аліканте
 Лос-Долорес — іспанське місто у Картахені
 Долорес (Абра) — муніципалітет у філіппінській провінції Абра
 Долорес (Самар-Орієнталь) — муніципалітет у філіппінській провінції Самар-Орієнталь
 Долорес (Кесон) — муніципалітет у філіппінській провінції Кесон
 Долорес (Гватемала) — муніципалітет у гватемальському департаменті Петен
 Долорес (Копан) — муніципалітет у гондураському департаменті Копан
 Долорес (Інтібука) — муніципалітет у гондураському департаменті Інтібука
 Долорес (Мексика) — місто у мексиканському штаті Чіуауа
 Долорес-Ідальго — місто у мексиканському штаті Гуанахуато
 Хілотлан-де-лос-Долорес — місто у мексиканському штаті Халіско
 Долорес (Нікарагуа) — місто у нікарагуанському департаменті Карасо
 Долорес (Уругвай) — місто в уругвайському департаменті Сорьяно